Чистопільська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Чистопільська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Чистопільська сільська рада — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Чистопільська сільська рада — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Чистопільська сільська рада — Херсонська область, Верхньорогачицький район